Sangin (dystrykt)
 Sangin (miasto)

 Zobacz też
 oblężenie Sangin